Dolne Pole peut désigner :

Toponymie

 Dolne Pole, un village polonais dans la voïvodie de Mazovie.
 Dolne Pole, un village polonais dans la voïvodie de Grande-Pologne.

Homonymie de toponyme